Голландия () — историческая область в Нидерландах:
 Голландия — историческая область; одна из провинций.
 Голландия — королевство.
 Голландия — графство.
 Голландия — неофициальное наименование Нидерландов по одной из её областей (провинций).
 Голландия, или Голландская республика, — название, используемое по отношению к Республике Соединённых провинций Нидерландов (1581—1795) по наиболее крупной провинции этого государства.

Прочее
 Голландия — исторический район в Севастополе, балка и бухта в акватории Большой Севастопольской бухты.
 Холландия — старое (до 1962 года) название индонезийского города Джаяпура.
 (1132) Голландия — астероид главного пояса, который был открыт 13 сентября 1929 года.

См. также 
 Новая Голландия (значения)
 Северная Голландия
 Южная Голландия